Les matchs de l'épreuve de Kayak-polo des Jeux mondiaux de 2013 se déroulent à Cali (Colombie) les 2 et  à la Piscine Alberto Galindo. Deux épreuves de kayak-polo figurent au programme, une masculine et une féminine.

Podium

Tournoi masculin

Tour préliminaire

Match de classement

Phase finale

Classement final

Tournoi féminin

Match de classement

Phase finale

Classement final

Tableau des médailles 

2013
Jeux mondiaux de 2013
Canoë-kayak en 2013